Сельское поселение Воскресенка — муниципальное образование в Волжском районе Самарской области.

Административный центр — село Воскресенка.

Административное устройство 
В состав сельского поселения Воскресенка входят:
 село Воскресенка,
 железнодорожная станция Жигули,
 посёлок Журавли,
 посёлок Зелёненький,
 посёлок Молодогвардейский.

Население

Примечания 

Сельские поселения Самарской области
Муниципальные образования Волжского района (Самарская область)